Weimarupplagan (tyska: Weimarer Ausgabe)  kan syfta på: 

 Weimarupplagan (Luther) – en kritisk utgåva av Martin Luthers verk
 Weimarupplagan (Goethe) – en kritisk utgåva av Johann Wolfgang Goethes verk